Raubtier steht für:

 Säugetier aus der Ordnung der Raubtiere
 allgemeinsprachlich ein Tier, das andere Tiere tötet, um sie zu fressen, siehe Beutegreifer
 Raubtier (Band), schwedische Metal-Band (ab 2008)
 Raubtier-Klasse, Torpedoboote der Reichsmarine

Siehe auch: